Zemme ist der Familienname folgender Personen:

 Oskar Zemme (* 1931), österreichischer Dramatiker
 Ulrike Zemme (1956–2017), österreichische Dramaturgin und Übersetzerin